Откорм — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Откорм — село в Иргизском районе Актюбинской области.
 Откорм — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
Животноводческая ферма